Флореаль:
 Флореаль —  8-й месяц (20/21 апреля — 19/20 мая) французского республиканского календаря.
 Флореаль — фильм.
 Флореал — муниципалитет.
 «Флореаль» — фрегаты типа «Флореаль».